Плезент Плејнс има више значења:
 Плезент Плејнс (Њу Џерзи)
 Плезент Плејнс (Арканзас)
 Плезент Плејнс (Илиноис)